Сашино — название населённых пунктов в России:

 Сашино — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Сашино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Сашино — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Сашино — деревня (ныне не существующая) в Михайловском районе Рязанской области.